Matrei am Brenner, een gemeente in het district Innsbruck Land in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
Matrei in Osttirol, een gemeente in het district Lienz in de Oostenrijkse deelstaat Tirol